Cette page présente la  en Pro D2.

La saison

Entraîneurs 
Adrien Buononato directeur sportif
Manny Edmonds entraineur adjoint
Vincent Ouzet entraineur élite

Transferts

Effectif 2018-2019

Calendrier et résultats

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Tableau final

Demi-finale

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Liens externes

Notes et références 

2018-2019
Oyonnax